Арсений Николаевич Бибиков ( — ) — русский  и  театра и немого кино, автор стихотворений и рассказов, печатавшихся в журналах «Юная Россия», «Наш журнал», участник литературного кружка «Среда» и Московского литературно-художественного кружка.

Биография 
Арсений Бибиков родился в богатой дворянской семье и с детства большую часть времени проводил в имении в своих родителей Воргол. С 1910 года Бибиков начал выступать как актёр в театре и кино.

Арсений Бибиков был другом Ивана Бунина и стал мужем Варвары Пащенко, с которой у Бунина перед тем был продолжительный роман. Неожиданный уход Варвары 4 ноября 1894 года к Бибикову говорит о том, что она искала более обеспеченной жизни и фактически Бунина уже не любила. После отъезда Варвары из Полтавы одним из посредников в их переговорах в этой размолвке был полтавский знакомый Буниных Сергей Павлович Балабуха — бывший революционер-народник, который в то время был неофициальным членом редакционного комитета «Полтавских ведомостей».

Несмотря на глубокую драму, которую пережил Бунин из-за ухода Варвары, зла на Арсения Бибикова, по мнению В.Муромцевой-Буниной, у него не было. И когда Бибиковы с 1909 года зиму стали проводить в Москве, их общение с Буниным возобновилось, хотя с Варварой у Бунина установился чисто внешний официальный тон.

В конечном счете судьба Варвары не была счастливой. У Бибиковых родилась дочь Милица, музыкально одарённая, поступившая в консерваторию по классу рояля; в возрасте 13 лет она заболела туберкулёзом, и её отправили на лечение в Давос, в санаторий. Во время войны родителям предложили забрать девочку домой, но по дороге в Россию она скончалась.

Варвара Владимировна Пащенко-Бибикова умерла в Москве  года, тоже от туберкулёза. От этой же болезни, ставшей таким образом роковой для всей семьи, умер в 1927 году и сам Арсений Николаевич Бибиков.
Личный архив Арсения Бибикова хранится в РГАЛИ.

Фильмография 

 1910 — Идиот — Генерал Епанчин
 1911 — На бойком месте
 1911 — Евгений Онегин
 1911 — Светит, да не греет
 1911 — Оборона Севастополя — Тотлебен
 1912 — Братья-разбойники
 1912 — Крестьянская доля
 1914 — Дитя большого города — Крамской
 1914 — Идеалы современной молодёжи
 1914 — Мазепа — король Ян Казимир
 1914 — Немецкое засилье
 1914 — Сестра милосердия
 1914 — Снегурочка
 1914 — Руслан и Людмила
 1915 — Дети века — Лебедев
 1915 — Достойный нации
 1915 — Жемчужное ожерелье
 1915 — Инвалиды духа
 1915 — Кумиры
 1915 — Леон Дрей
 1915 — Обожжённые крылья
 1915 — Песнь торжествующей любви
 1915 — Потоп
 1915 — Пробуждение
 1915 — Судьба не прощает удачи
 1916 — Миражи — Дымов, миллионер
 1916 — Жизнью смятые души
 1916 — Невеста студента Певцова
 1916 — Принцесса Грёза
 1917 — Сашка-наездник
 1918 — Иола
 1918 — Калиостро
 1918 — Мечта и жизнь
 1918 — Богатырь духа

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Российской империи
Поэты Российской империи
Умершие от туберкулёза